Das Peilen oder die Peilung (niederdeutsch aus mittellateinisch pagella „Messlatte“, etymologisch verwandt zu „Pegel“) lässt sich definieren als:

 eine Messung oder Orientierung:
 eine Winkelmessung in der Navigation, siehe Peilung
 Funkpeilung, Richtungsbestimmung mittels Funkwellen
 ugs. eine Messung mit einem Sextanten
 ein „Scharf-ins-Auge-nehmen“ eines Objekts, siehe Fokus
 Ausdruck für Orientierungslosigkeit – die Peilung verlieren
 Synonym für Pegelung:
 die Durchführung der Gewässervermessung
 die Messung der Wassertiefe
 Ermittlung des Flüssigkeitsstandes (Volumen) in einem Tank durch Längenmessung und Rechnung (ggf. mit Hilfe von Peiltafeln)

Siehe auch: